Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2021 го́да () — 30-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2020 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Локомотив» (Даугавпилс) — 1-е место,  2,58. Квалифицировался в Высшую лигу.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Тукумс 2000» (Тукумс) — 10-е место, 14 очков в Высшей лиге. Выбыл в Первую лигу.
 «Albatroz/Елгава» (Елгава) — 1-е место, коэффициент 2,80 во Второй лиге.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=165|Примечания

Результаты матчей 

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Лучшие по месяцам

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2021
 Вторая лига Латвии по футболу 2021
 Третья лига Латвии по футболу 2021
 Кубок Латвии по футболу 2021

Примечания

Ссылки 
 

2021
Футбол в Латвии в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021